JL Family Ranch: The Wedding Gift è un film del 2020, diretto da Sean McNamara, con protagonisti Jon Voight, James Caan e Teri Polo.

Il film è il sequel di JL Ranch (2016)

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film western